Vinewood steht für:

 Vinewood (Kansas), Ort im Wyandotte County, Kansas 

im NRHP gelistete Objekte:

 Vinewood (Newnan, Georgia), NRHP-ID 11000263
 Vinewood (Winchester, Kentucky), NRHP-ID 77000610